DLT peut faire référence à :
 dépression à long terme, en neurologie, en rapport avec la plasticité synaptique ;
 Digital Linear Tape, une technologie de sauvegarde informatique ;
 Direct Linear Transformation, un algorithme pour résoudre des systèmes d'équations en géométrie projective ;
 Distributed Language Translation (en français, traduction de langues distribuée) ;
 Dose Limiting Toxicities, la dose d'un médicament induisant des toxicités importantes qui limitent l'augmentation de la posologie chez un patient ;
 Diagnostic Log and Trace, un logiciel pour l'industrie automobile, principalement utilisé lors de procédures de test ;
 Distributed ledger technology (en français technologie de registre distribué), une technologie utilisée dans les blockchain ;
 DLT, un congrès scientifique annuel dans le domaine de l'informatique théorique ;
 DLT, un grand magasin situé à Saint-Pétersbourg.